El nombre Pilar González puede hacer referencia a:

Pilar González (1962) política española.
Pilar González (1955) artista plástica uruguaya.